Il singolare del torneo di tennis Odrimont Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bart Wuyts che ha battuto in finale Olivier Soules 0-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Olivier Soules (finale)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Srinivasan Vasudevan (primo turno)

 Assente
 Bart Wuyts (Campione)
 Libor Pimek (semifinali)
 Magnus Zeile (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Odrimont Challenger 1989